L'expression Oscars du cinéma 2012 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2012 et honorait des films sortis en 2011.

Pour les films sortis en 2012 aux États-Unis, voir  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2013.